Trikala () este o prefectură greacă, în periferia Tesalia. Reședința sa este Trikala.

Municipalități și comunități 

Trikala